

Patronymie
 Émile Gebhart (1839-1908) est un historien d'art et critique littéraire français.
 Karl Gebhart (1859-1921) est un homme politique bavarois.
 Timo Gebhart (1989- ) est un footballeur allemand.